Greve  har flere betydninger:

Steder 
 Greve Landsby – en landsby i Greve Sogn
 Greve Strand – en forstad til København
 Greve Kommune – en kommune sydvest for København
 Greve Sogn – et sogn i Greve Kommune
 Greve (Toscana) – en by i Toscana, Italien

Titler 
 Greve (rang) – den næsthøjeste adelsrang i Danmark efter lensgreve
 Greve (embedsmand) – i Frankerriget en betegnelsen for en ledende kongelig embedsmand
 "Greven" var også et kaldenavn givet til den norske black metal-musiker Varg Vikernes af de norske medier.